

Sigle 
 Medici senza frontiere – organizzazione non-profit che si dedica all'assistenza sanitaria in situazioni di emergenza
 Macchina a stati finiti
 Margine di sicurezza sul fatturato
 Movimento Sociale Fiamma

Codici 
 MSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Swan (Australia)
 msf – codice ISO 639-3 della lingua mekwei

Religione 
 M.S.F. – missionari della Sacra Famiglia
 M.S.F. – suore missionarie della Sacra Famiglia

Altro 
 MSF – segnale orario trasmesso dal National Physical Laboratory in Inghilterra